Малика Шерават (; 24. октобар 1976, Ротак, Харајана), право име Рема Ламба, је индијска глумица. Глуми у филмовима на индијском, енглеском и кинеском језику.

Филмографија 

|-
| 2002. || || -{Jeena Sirf Merre Liye}- || Соња (посебно појављивање) ||
|-
| 2003. || || -{Khwahish}- || -{Lekha Khorzuvekar}- ||
|-
| 2004. || || -{Kis Kis Ki Kismat}- || -{Meena Madhok}- ||
|-
| 2004. || Убиство || -{Murder}- || -{Simran Saigal}- ||
|-
| 2005. || || -{Bachke Rehna Re Baba}- || Падмини ||
|-
| 2005. || Мит || -{The Myth}- ||Саманта
|-
| 2006. || || -{Pyaar Ke Side Effects}- || Триша ||
|-
| 2006. || || -{Shaadi Se Pehle}- || Санија ||
|-
| 2006. || || -{Darna Zaroori Hai}- || ||
|-
| 2007. || || -{Guru}- || -{Jhumpa}- (специјално појављивање) ||
|-
| 2007. || || -{Preeti Eke Bhoomi Melide}- ||
|-
| 2007. || || -{Aap Ka Suroor - The Real Love Story}- || Руби ||
|-
| 2007. || || -{Fauj Mein Mauj}- || Сунери Данда ||
|-
| 2007. || || -{Unveiled}- || ||
|-
| 2007. || Добродошли || -{Welcome}- || Исака ||
|-
| 2008. || || -{Maan Gaye Mughal-e-Azam}- || Шабнам ||
|-
| 2010. || Жена-змија || -{Hisss}- || Нагин ||
|-
| 2015. || Прљаве политика || -{Dirty Politics}- || Аноки Деви ||
|-
| 2016. || Нападачи на време || -{Time Riders}- || Змија царица ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1981.
Индијске глумице‎
Људи под псеудонимом
Биографије живих особа